Götterdorf ist der Name folgender Orte:

 der deutsche Name der Gemeinde Boleboř, Tschechien

 Göttersdorf (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Göttersdorf (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Gottersdorf (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Göttersdorf (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Göttersdorf (Gemeinde Euratsfeld), Ortsteil von Euratsfeld, Bezirk Amstetten, Niederösterreich